Leberecht von Klitzing, auch Lebrecht von Klitzing, ist der Name folgender Personen: 

* Leberecht von Klitzing (Politiker, 1822) (1822–1899), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Leberecht von Klitzing (Politiker, 1827) (1827–1895), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdA
 Leberecht von Klitzing (Admiral) (1872–1945), deutscher Konteradmiral
 Lebrecht von Klitzing, (* 1939), deutscher Medizinphysiker